La Prva savezna liga FNRJ 1952, conosciuta semplicemente come Prva liga 1952, fu la 23ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la sesta dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo quarto titolo.

Avvenimenti
Il 1952 è stato un anno anomalo nel calcio jugoslavo. Nella riunione del 15 febbraio 1952, la FSJ ha deciso che lo svolgimento dei campionati sarebbe tornato a settembre-giugno, come negli altri tornei europei, e non più a cadenza annuale. Nella stessa riunione sono state fatte proposte su come risolvere i problemi del calcio jugoslavo quali professionalità, stato finanziario delle squadre e valorizzazione dei giovani.

La Prva Liga 1952 sarebbe stata disputata con una formula che avrebbe permesso uno svolgimento veloce e che si sarebbe conclusa entro la fine di giugno. Nella prima fase (Prvi deo in croato) le 12 squadre sono state divise in due gironi da 6; nella fase finale (Finalni deo) le prime due di ciascuno di essi avrebbero composto il girone per il titolo, le ultime due sarebbero finite nel girone per evitare la retrocessione, mentre le rimanenti si sarebbero disputate quello per un "platonico" 5º posto

Squadre partecipanti

Profili

Prima fase 

Legenda:
      Al girone per il titolo
      Al girone della retrocessione

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Fase finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia
      Retrocessa in Druga Liga 1952-1953

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Statistiche

Classifica marcatori

Risultati 

Fonti: hajduk.hr e fkvojvodina.com

Squadra campione

Fonti: hajduk.hr

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1952
Kup Maršala Tita 1952

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1950-1953 su historical-lineups
  Stagione 1952 su HRnogomet
  Ligaški vremeplov su Sportnet
  Le stagioni 1944-1955 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
  Stagione 1952 su RSSSF

Calcio nel 1952
1952
Campionato jugoslavo di calcio